Fenoarivo – comune del distretto di Ambalavao, Madagascar
Fenoarivo – comune del distretto di Ambatofinandrahana, Madagascar
Fenoarivo – comune del distretto di Antananarivo Atsimondrano, Madagascar 
Fenoarivo – comune del distretto di Farafangana, Madagascar
Fenoarivo Atsinanana – comune del Madagascar